De spaanstalige achternaam González (achternaam)

Geografie 
Gonzales (Californië)
Gonzales (Louisiana)
Gonzales (Texas)

Overig
Gonzales (musicus)

Zie ook 
Gonzalez (doorverwijspagina)